Brando est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Marlon Brando (1924-2004), acteur américain.
 Frédéric Brando (né en 1973), footballeur français.

Toponyme 
 Brando, commune française de Haute-Corse.
 Brando, une piève et ancien fief du Cap Corse.
 Brändö, municipalité de Finlande, dans le territoire d'Åland.

Autres 
 Dio Brando, antagoniste principal du manga et de l'anime JoJo's Bizarre Adventure

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme